Carlo Perrone – ex calciatore italiano nato a Padova l'8 luglio 1960, che ha giocato in Serie A con ,  e 
Carlo Perrone – ex calciatore italiano nato a Roma il 12 ottobre 1960, che ha giocato in Serie A con ,  e 
Carlo Perrone – editore italiano